Estat de l'Amazones (Brasil), estat més extens del Brasil.
 Estat de l'Amazones (Veneçuela), estat de Veneçuela.